Кубок Короля по футболу 2001/2002 () — 100-й розыгрыш Кубка Испании по футболу. В нём приняли участие 80 клубов.

Предварительный раунд 

|}

1/32 финала 

|}

1/16 финала 

|}

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Примечания

Ссылки 
  RSSSF
  Linguasport

2001/2002
Спорт в Испании в 2001 году
Испания
Спорт в Испании в 2002 году
Футбол в Европе в 2001 году
Футбол в Европе в 2002 году